Jacques Demers – ex sollevatore canadese
 Jason Demers – hockeista su ghiaccio canadese
 Modeste Demers – missionario e vescovo cattolico canadese